Die 11. Etappe der Tour de France 2017 fand am 12. Juli 2017 statt. Sie führte über 203,5 Kilometer von Eymet nach Pau. Es gab einen Zwischensprint in Aire-sur-l’Adour nach 142,5 Kilometern sowie eine Bergwertung der 4. Kategorie.

Sieger wurde zum fünften Mal im Massensprint des Pelotons Marcel Kittel. 300 Meter vor dem Ziel wurde der letzte Ausreißer, Maciej Bodnar, eingeholt, der sich 23 Kilometer vor dem Ziel von seinen Mitflüchtern Marco Marcato und Frederik Backaert absetzte und mit der Roten Rückennummer des kämpferischsten Fahrers ausgezeichnet wurde. Chris Froome verteidigte das Gelbe Trikot des Gesamtführenden.

Punktewertungen

Bergwertungen

Einzelnachweise

Weblinks 
 11. Etappe der Tour de France 2017
 Rennverlauf der 11. Etappe (siehe Depeschen)

11. Etappe
201711
Eymet